Le Championnat du Portugal de football D2 1992-1993 est la  de la compétition qui voit le sacre de l'Estrela da Amadora.

Le meilleur buteur de la saison est une nouvelle fois le joueur nigérian Rashidi Yekini, qui inscrit 34 buts avec le club du Vitória Setubal.

Classement 

|}

Voir aussi 
 Championnat du Portugal de football 1992-1993
 Coupe du Portugal de football 1992-1993

Championnat du Portugal de football de deuxième division
Championnat Portugal Football 1992-1993 D2
Championnat Portugal Football 1992-1993 D2
Portugal
Portugal